Laroutte ist der Familienname folgender Personen:

Jean-Louis Laruette (1731–1792), französischer Komponist und Sänger
Friedrich Larouette (1884-nach 1947), deutscher Architekt